Aristagora – tiranno di Mileto tra la fine del VI secolo a.C. e l'inizio del V secolo a.C.
Aristagora di Mileto – storico del IV secolo a.C.
Aristagora – commediografo del V secolo a.C.
Aristagora – tiranno di Cuma eolica, prese parte alla Rivolta ionica.